Udvar steht für:

 Udvar, eine ungarische Gemeinde im Kreis Mohács

Udvar ist der Familienname folgender Personen:

 Steven F. Udvar-Házy (* 1946), ungarischer CEO der Firma ILFC